Кубок Кіпру з футболу 2009–2010 — 68-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул вшосте здобув Аполлон.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/30 вересня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/21 жовтня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/28 жовтня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 вересня/21 жовтня 2009

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада/2 грудня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада/9 грудня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/16 грудня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/16 грудня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/27 січня 2010

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 січня/18 лютого 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/10 лютого 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/17 лютого 2010

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/27 квітня 2010

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/28 квітня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на soccerway 

2009–2010
Кіпр
Кіпр